Рождественский переулок —  названия улиц в разных городах Российской Федерации.
 Рождественский переулок — прежнее (с 16 апреля 1887 года по 15 декабря 1952 года) название Красноборского переулка в Санкт-Петербурге;
 Рождественский переулок — улица в Томске (Росинка).